Luigi Negri (1941-2021) – arcivescovo cattolico e filosofo italiano
Luigi Negri (1956) – politico italiano dapprima della Lega Lombarda, poi della Lega Italiana Federalista, dei Federalisti e Liberaldemocratici, di Forza Italia e del PRI
Luigi Negri – politico italiano della Democrazia Cristiana, primo presidente di lingua italiana del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (1950-1952)